Кубок Англии 1987/88 — 107-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержала «сумасшедшая банда» из «Уимблдона», обыгравшая на «Уэмбли» «Ливерпуль», обладателя Кубка Англии предыдущего сезона, со счётом 1:0 благодаря голу Лори Санчеса.

Первый раунд 
Игры первого раунда были запланированы на 14-15 ноября 1987 г. Переигровки — на 16-17 и 28 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 5-6 декабря 1987 г. Все матчи переигровок были сыграны в разные дни с 7 по 17 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были сыграны 9-11 января. Переигровки 12-13 января.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 30 января и 1 февраля.

Пятый раунд 
Игры пятого раунда были запланированы на 20-21 февраля. Переигровки — на 23-24 февраля.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда кубка были сыграны 12 и 13 марта. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Отличный сезон команды из Лутона завершился 9 апреля на «Уайт Харт Лейн» в матче с Уимблдоном.

В тот же день, лидер сезона, Ливерпуль, в Шеффилде на «Хиллсборо» выбил из кубка Ноттингем Форест, благодаря дублю лучшего бомбардира команды — Джона Олдриджа.

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1987
Кубок Англии